Ушаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ушаки — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ушаки — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Ушаки — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Ушаки — село в Тосненском районе Ленинградской области.
 Ушаки — железнодорожная станция в Тосненском районе Ленинградской области.
 Ушаки — деревня в Палкинском районе Псковской области России, Новоуситовская волость.
 Ушаки — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения.

См. также 
 Ушак